Натуральне число 1833
 1833 рік до нашої ери
 1833 рік нашої ери